Karilatsi (Kanepi), een plaats in de Estlandse gemeente Kanepi, provincie Põlvamaa
 Karilatsi (Põlva), een plaats in de Estlandse gemeente Põlva vald, provincie Põlvamaa